Осієк — місто в Хорватії.
 Осієк (футбольний клуб) — хорватський футбольний клуб із однойменного міста.
 Осієк (аеропорт) — аеропорт біля однойменного міста в хорватії.
 Хольгер Осієк (*1948)— колишній німецький футболіст та футбольний тренер.

Див. також 
 Архідієцезія Джаково-Осієк
 Осієцько-Баранська жупанія
 Осієцька ударна бригада

Багатозначні терміни